Ла Гарафа има више значења:

 Ла Гарафа (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гарафа (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику